gromada Brzezinki (powiat kielecki)
 gromada Brzezinki (powiat zwoleński) (kozienicki/zwoleński)